Генрих Ганнибал (; 19 ноября 1889, Зёллинген (Нижняя Саксония) — 9 мая 1971, Гамбург) — германский военачальник, бригадефюрер СС и генерал-майор полиции порядка нацистской Германии. Кавалер Рыцарского креста Железного креста (23.8.1944). Военный преступник, причастный к Холокосту.

Биография 
Родился в семье сапожника. До 1909 года обучался в унтер-офицерской школе, затем поступил на службу в прусскую армию в пехотный полк в Страсбурге.

Участвовал в Первой мировой войне, сражался на Западном и Восточном фронтах и в Румынии, был трижды ранен. Отмечен Железными крестами 1-го и 2-го классов.

После демобилизации армии вступил во 2-ю сухопутную стрелковую дивизию Добровольного сухопутного стрелкового корпуса, где служил до конца марта 1920 года. Затем Ганнибал был переведен в рейхсвер и служил лейтенантом в пехотном полку. В июле 1920 года уволен со службы. Затем переведен в полицию безопасности и охраны . Прошёл подготовку в полицейских школах в Бурге, Дюссельдорфе и Магдебурге, а затем командовал несколькими полицейскими подразделениями. В 1937 году ему было поручено командование полицией района Харбург (Гамбург)а в Гамбурге.

В феврале 1932 года вступил в ряды НСДАП, с мая 1939 года — член СС.

Участник Второй мировой войны. После начала войны командовал батальоном Polizei-Rekruten 3030 в Бремене. Во время операции «Барбаросса» в сентябре 1941 года его батальон участвовал в массовых убийствах мирных жителей-евреев в Бабьем Яру в Киеве . В январе 1942 года назначен на должность начальника полиции в Херсоне. В апреле 1943 г. стал командиром 31-го полка СС полиции порядка, участвовавшего в так называемых «антибандитских» операциях, связанных с уничтожением и депортацией гражданского населения СССР.

Во время боевых действий в СССР Г. Ганнибал был тяжело ранен и произведен в Штандартенфюрера СС и полковника полиции. 23 августа 1944 года награждён Рыцарским крестом Железного креста. 30 января 1945 года был повышен в звании до бригаденфюрера и генерал-майора полиции порядка и принял командование над боевой группой (Кампфгруппа) под командованием Курта фон Готтберга в составе 4-й армии в Восточной Пруссии.

После окончания войны расследования прокуратуры ФРГ не смогли установить причастность Г. Ганнибала к военным преступлениям и привлечь его к суду.

Ссылки 
 Heinrich Hannibal

Персоналии по алфавиту
Генерал-майоры нацистской Германии
Офицеры СС
Члены НСДАП
Военные преступники
Персоналии:Холокост на Украине
Члены фрайкора
Участники Первой мировой войны (Германия)
Участники Второй мировой войны